Abbon de Rochefort peut désigner :
 Abbon de Rochefort (vers 1077-avant 1107), seigneur de Rochefort, dans le Poitou ;
 Abbon de Rochefort (attesté en 1118), seigneur de Rochefort, en Bretagne.